Le mot colinas signifie « collines » dans plusieurs langues romanes dont l'espagnol et le portugais.

Patronyme 

  (1946-), un poète espagnol ;
 Juan Pablo Colinas (1978-), un footballeur espagnol.

Toponyme

Brésil 
 Colinas, une municipalité du Maranhão ;
 Colinas, une municipalité du Rio Grande do Sul ;
 Colinas do Sul, une municipalité du Goiás ;
 Colinas do Tocantins, une municipalité du Tocantins ;
 Nova Colinas, une municipalité du Maranhão ;

Espagne 
 , un lieu d'Isla Cristina (province de Huelva) ;

États-Unis 
 , une ville nouvelle située à Irving (Texas) ;

Honduras 
 San José de Colinas, une municipalité du département de Santa Bárbara.